Чемпионат Европы по фигурному катанию 2000 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило в 2000 году в Вене (Австрия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное фигурное катание, парное катание и в спортивных танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель России Евгений Плющенко, у женщин победила представитель России Ирина Слуцкая. Среди пар победу одержали представители России Мария Петрова и Алексей Тихонов, в танцах чемпионами Европы стали представители Франции Марина Анисина и Гвендаль Пейзера.

Количество медалей

Результаты

Мужчины

 * WD = Снялся с соревнования

Женщины

Пары 

*пара Елена Бережная / Антон Сихарулидзе была лишена титула чемпионов Европы из-за положительной пробы допинг контроля.

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Вене
2000 год в фигурном катании
Европа
Спорт в Австрии в 2000 году
Фигурное катание
Чемпионаты Европы в Австрии